

Computerspellen 
 The Sims, een computerspel
 De Sims 2, een computerspel
 De Sims 3, een computerspel
 De Sims 4, een computerspel
 De Sims Verhalen, een computerspellenreeks
 De Sims Middeleeuwen, een computerspel
 MySims, een computerspel
 The Sims Online, een voormalig online computerspel
 The Sims Social, een voormalig spel op Facebook
 Zie ook de lijst van De Sims-spellen

Personen 
 Christopher A. Sims, Amerikaans econoom
 George Robert Sims, Brits toneelschrijver
 J. Marion Sims (1813-1883), Amerikaans gynaecoloog
 John Sims, Brits botanicus
 William Sims, Amerikaans admiraal

Plaatsnamen 
 Sims (Illinois), een plaats in Illinois
 Sims (Indiana), een plaats in Indiana
 Sims (North Carolina), een plaats in North Carolina

Andere betekenissen 
 USS Sims (DD-409), een Amerikaans marineschip
 Houding volgens Sims
 Secondary Ion Mass Spectrometry, een techniek voor de analyse van oppervlakten en dunne films van vaste stoffen

Zie ook 
 Sim (doorverwijspagina)
 Simm (doorverwijspagina)
 Simms (doorverwijspagina)